Gojira peut désigner :
 Gojira, un groupe de metal français fondé en 1996 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
 le MV Gojira, le nom du trimaran de l'ONG Sea Shepherd avant son renommage en Brigitte Bardot ;
 Gojira, la prononciation japonaise de Godzilla.

Voir aussi